Валерий Бабенко:
 Бабенко, Валерий Борисович (род. 1964) — украинский политик, народный депутат Украины VI и VIII созывов.
 Бабенко, Валерий Павлович (1939—2013) — советский кинохудожник и кинооператор.